Монсо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Монсо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Парк Монсо — парк в VIII окрузі Парижа.
 Анрі Луї Дюамель дю Монсо (1700—1782) — французький ботанік, агроном, основоположник сучасної агрономії та лісового господарства.
 Хайме Монсо (1946—2020) — іспанський плавець.

Див. також 
 Ле-Монсо
 Монсо-ан-Бессен
 Монсо-ле-Вааст
 Монсо-ле-Вод
 Монсо-ле-Ле
 Монсо-ле-Неф-е-Фокузі
 Монсо-сюр-Дордонь
 Монсо-сюр-Уаз
 Монсо-ет-Ешарнан
 Шеврезі-Монсо